Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Tommy Robredo 6–4, 6–4, 6–0.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo Godó 2006
ATP Tour 2006